

Patronyme
Cyril Morency (né en 1991), handballeur français
François Morency (né à Québec le ) est un humoriste, animateur et comédien québécois.
Jean-Frédéric Morency (né en 1989), joueur de basket-ball français
Mathieu Morency (né en 1976), snowboardeur québécois
Pascal Morency (né le  à Montréal, au Québec, au Canada) est un joueur de hockey sur glace canadien.
Pierre Morency (Lauzon (Lévis), 1942 - ) est un poète, un romancier et un animateur de radio québécois.
Rénald Morency (Québec QC, 1949) webmestre - Association des familles Morency.
Jacques Beaucher, dit Morency, pionnier de Sainte-Marie-de-Beauce en 1850, avec au moins sept de ses fils. Dans un esprit de gens d'affaires, ils achetèrent notamment des moulins à scie et à farine; certains sont devenus des commerçants et marchands généraux. Lors de son décès, en 1858, Jacques Morency laissait en héritage considéré à l'époque comme l'une des plus grosses fortunes de la Beauce.

Toponymes
Laval-Morency est une commune française, située dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne, en France.
Rivière Morency, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Frampton, Saints-Anges et de Vallée-Jonction, dans la MRC de la Nouvelle-Beauce, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme